

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Smogorzów – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy 
 Smogorzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Smogorzów – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów 
 Smogorzów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica

Zobacz też 
 Smogorzów Wielki
 Smogorzów Przysuski